Танцовщица из Атлантиды — фантастический роман Пола Андерсона, сочетающий черты хронооперы, приключенческого и исторического романа. Впервые опубликован в 1971 издательством Doubleday. 

В результате неудачного эксперимента людей будущего с машиной времени в далёком прошлом оказались обитатель XX века Данкан Рид — американский архитектор, который совершал круиз по Тихому океану, купец Олег Васильевич из древнего Новгорода и гуннский всадник Улдин. Вместе с ними на острове посреди моря оказалась критская жрица Эрисса, которая каким-то образом знает Рида и испытывает к нему глубокие чувства, а также утверждает, что он явился к ней из Атлантиды. Благодаря наличию мнемотранслятора, все сумели научиться языку Эриссы, и вскоре были подобраны ахейским кораблём, который доставил их в Афины — окраинное княжество, в котором правит царь Эгей. Сын и наследник Эгея Тесей собирается бросить вызов минойским властям на Крите и великой жрице Атлантиды — которая, как полагает Рид, соответствует острову Тира. 

Рид узнаёт из рассказа Эриссы, что извержение вулкана и последующее цунами уничтожило минойский флот, что привело к гибели Атлантиды. Он понимает, что Эриссу забросило на 24 года в прошлое. Рид решает, что извержение привлечёт внимание путешественников из будущего. В дальнейшем он встречает совсем юную Эриссу. В финале Рида обнаруживают хрононавты будущего и возвращают в его собственное время.

Примечания

Ссылки 
 Обзор Т. Вагнера
 

Романы 1972 года
Романы Пола Андерсона
Литература о путешествиях во времени
Атлантида в культуре и искусстве